George Back (odkrywca)
 George Back (aktor)